Кристина Петрова (урожд. Гавликова, , род. 22 июля 1992, Пльзень) — чешская шахматистка, международный мастер среди женщин (2010).

Чемпионка Чехии 2017 г. Серебряный призер чемпионатов Чехии 2015 и 2018 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии 2010, 2011 и 2019 гг.

Серебряный призер чемпионатов Чехии по блицу 2016 и 2017 гг. Бронзовый призер чемпионата Чехии по блицу 2019 г.

Серебряный призер юниорского чемпионата Чехии 2007 г. (в категории до 16 лет).

В составе сборной Чехии участница пяти шахматных олимпиад (2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.), пяти командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 гг.), командного турнира Mitropa Cup 2010 г., командных чемпионатов Европы среди юниоров 2009 и 2010 гг. (в 2010 г. сборная стала бронзовым призером соревнования, а спортсменка завоевала индивидуальную серебряную медаль на 1-й доске).

Представляла Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личного чемпионата Европы.

С 2018 г. замужем за чешским гроссмейстером М. Петром.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Петровой  в базе Chessgames
 Личная карточка К. Петровой  на сайте 365Chess

Шахматисты Чехии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Пльзене
Международные мастера по шахматам